O triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 fez sua estréia como modalidade olímpica em Sydney, Austrália.

Nos Jogos Olímpicos, a distância das três disciplinas são:
 Natação - 1500 metros
 Ciclismo - 40 quilômetros
 Corrida - 10 quilômetros

Feminino 

O triatlo feminino foi disputado no dia 16 de setembro de 2000 com 48 competidoras, sendo que 8 delas abandonaram a prova na disputa de ciclismo.

N/C - não completou

Masculino 

O triatlo masculino foi disputado no dia 17 de setembro de 2000 com 52 competidores, sendo que 4 deles abandonaram a prova na disputa de ciclismo.

N/C - não completou

Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Triatlo nos Jogos Olímpicos